

Cinema 
 Surf's Up - I re delle onde (Surf's Up) – film d'animazione del 2007 diretto da Ash Brannon e Chris Buck

Musica 
 Surf's Up  – album dei The Beach Boys del 1971
 Surf's Up  – singolo dei The Beach Boys del 1971, dall'album omonimo
 Surf's Up!  – album di David Thomas & Two Pale Boys del 2001
 Surf's Up!  – album di Warren DeMartini del 1995

Videogiochi 
 Surf's Up  – videogioco basata sul film Surf's Up – I re delle onde